De Hamburg Masters was een internationaal hockeytoernooi voor mannen, dat onder auspiciën stond van de Duitse hockeybond. Aan de twaalfde editie, van vrijdag 25 tot en met zondag 27 augustus 2006, in de gelijknamige Noord-Duitse stad deden vier landen mee: Duitsland, Nederland, Spanje en Pakistan.

Uitslagen

Eindstand

Externe link 
 Officiële toernooi-website

Hockey in 2006
 2006